

Денисівська сільська рада — сільська рада, Київська область, Переяслав-Хмельницький район
 Денисівська сільська рада — сільська рада, Полтавська область, Оржицький район
 Денисівська сільська рада — сільська рада, Тернопільська область, Козівський район
 Денисівська сільська рада — сільська рада, Хмельницька область, Білогірський район

Денисівська сільська рада — сільське поселення, Мелеузівський район, Башкортостан